Елах — топоним:

 Босния и Герцеговина
 Елах — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Елах — село в общине Тешань Федерации Боснии и Герцеговины.